Sezon 2021/2022 jest dla Pogoni Szczecin 10. sezonem z rzędu, a 49. w całej historii klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Zespół przygotowania do sezonu i meczów elimininacyjnych do Ligi Konferencji rozpoczął 14 czerwca.
Odbyły się one głównie na terenach klubu z przerwą na ponad tygodniowe zgrupowaniem w Opalenicy.
Przygotowania do wiosennej części sezonu Pogoń rozpoczęła 7 stycznia na własnych obiektach.
13 stycznia drużyna wyleciała na zimowe zgrupowanie do Turcji.

Pogoń zakończyła udany sezon na trzecim miejscu.
Kosta Runjaić po blisko pięciu latach zakończył pracę w klubie.

Kalendarium Pogoni:

Zespół

Skład 

Źródło:,,,
[1] Opcja kontraktowa: o kolejny rok
Ostatnia aktualizacja: 2022.06.16.

Sztab szkoleniowy 

Źródło: .
Ostatnia aktualizacja: 2021.07.08.

Nagrody

PKO BP Ekstraklasa

Tabela

Kolejka po kolejce 

Ostatnia aktualizacja: 2022.05.25.

Wyniki spotkań 

 zwycięstwo  remis  porażka.Źródło: , , 
Ostatnia aktualizacja: 2022.05.25.

Frekwencja 

Miejscem rozgrywania spotkań domowych jest Stadion Miejski im. Floriana Krygiera o pojemności ograniczonej do 8898 krzesełek ze względu na przebudowę obiektu.Docelowa pojemność ma wynieść 22 368 krzesełek.

Fortuna Puchar Polski

Wyniki spotkań 

 awans  odpadnięcie.
Ostatnia aktualizacja: 2021.09.23.

Europejskie Puchary

Wyniki spotkań 

 awans  odpadnięcie.
Ostatnia aktualizacja: 2021.07.30.

Frekwencja

Wyniki młodzieżówki 

 awans  odpadnięcie.
Ostatnia aktualizacja: 2021.10.21.

Frekwencja

Statystyki

Bramki, kartki 

Ostatnia aktualizacja: 2022.05.25.

Minuty 

Ostatnia aktualizacja: 2022.05.25.

Mecze towarzyskie 

 zwycięstwo  remis  porażka.
Ostatnia aktualizacja: 2022.02.09.

Powołania do reprezentacji 

[1] Na wypożyczeniu w Skrze Częstochowa[2] Na wypożyczeniu w Górniku Łęczna[3] Na wypożyczeniu w Chrobrym GłogówOstatnia aktualizacja: 2022.06.16.

Struktura Klubu

Zarząd i kierownictwo

Struktura własnościowa

Sponsorzy

Przypisy 

Pogoń Szczecin w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w polskim sporcie
2022 w polskim sporcie